Sabonera puede referirse a:
El nombre común de la planta Verbascum blattaria.
El nombre común de la planta Verbascum chaixii.
El nombre común de la planta Verbascum nigrum.
El nombre común de la planta Verbascum pulverulentum.